День Конституції — державне або національне свято в багатьох країнах світу, відзначається, як правило, в день прийняття Конституції країни або її автономії. В окремих країнах відзначається як День Республіки, День Нації або День Незалежності.

В Україні День Конституції відзначається 28 червня (1996). День конституції в різних країнах:

 День Конституції Абхазії — 26 листопада (1994).
 День Конституції Андорри — 14 березня (1993).
 День Конституції Австралії — 9 липня (1900). Не свято.
 День Конституції Азербайджану — 12 листопада (1995).
 День Конституції Білорусі — 15 березня (1994).
 День Нації Бельгії — 21 липня (1831).
 День Конституції Республіки Бразилії — 15 листопада (1889).
 День Конституції Вануату — 5 жовтня (1979).
 День Конституції Вірменії — 5 липня (1995).
 День Конституції Гібралтару — 29 січня (2006 року).
 День Конституції Данії — 5 червня (1849, 1953).
 День Конституції Домініканської республіки — 6 листопада (1844).
 День Республіки Індії — 26 листопада (1949). Не державне свято.
 День Конституції Індонезії — 18 серпня (1945). Не свято.
 День Конституції Ірландії — 29 грудня (1937). Не свято.
 День Конституції Іспанії — 6 грудня (1978).
 День Конституції Італії — 1 січня (1948).
 День Конституції Казахстану — 30 серпня (1995).
 День Конституції Камбоджі — 24 вересня (1993?).
 День Конституції Киргизстану — 5 травня (1993).
 День Конституції Китайської Народної Республіки — 4 грудня (1982).
 День Конституції Китайської Республіки (Тайвань) — 25 грудня (1946).
 День Конституції Литви — 25 жовтня (1992).
 День Конституції Маршаллових Островів — 1 травня (1979 р.).
 День Конституції Мексики — 5 лютого (1917), відзначається в перший понеділок лютого.
 День Конституції Монголії — 26 листопада (1924).
 День Конституції Нідерландів — 15 грудня.
 День Конституції Німеччини — 23 травня (1949). Не свято.
 День Конституції Ніуе — 19 жовтня (1974).
 День Конституції Норвегії — 17 травня (1814).
 День Конституції Островів Кука — 4 серпня (1965).
 День Конституції Пакистану — 13 серпня (1973).
 День Конституції Південно-Африканської Республіки — 11 жовтня (1996).
 День Конституції Південної Кореї — 17 липня (1948).
 День Конституції Польщі — 3 травня (1791).
 День Конституції Пуерто-Рико — 25 липня (1952). Також відзначається як День Занять (1898).
 День Конституції Румунії — 8 грудня (1991).
 День Конституції Росії — 12 грудня (1993).
 День Конституції Сербії — 15 лютого (1835).
 День Конституції Словаччини — 1 вересня (1992).
 День Конституції та Громадянства США — 17 вересня (1787).
 День Конституції Таджикистану — 6 листопада (1994).
 День Конституції Таїланду — 10 грудня (1932).
 День Конституції Фарерських островів — 5 червня
 День Конституції Федеративних Штатів Мікронезії — 10 травня (1979).
 День Конституції Уругваю — 18 липня (1830).
 День Конституції Узбекистану — 8 грудня (1992).
 День Конституції Швеції — 6 червня (1809, 1974). Також відомий як День шведського прапора.
 День пам'яті Конституції Японії — 3 травня (1947).

Див. також 
 Список країн за датою Дня Незалежності

Конституції